VDC — трёхбуквенная аббревиатура, в зависимости от контекста может означать:

  — процесс использования систем 3D-моделирования для проектирования и оценки процесса разработки перед проведением реальной разработки.
  — виртуальный дата-центр.
  — постоянный ток.
  — микросхема (чип) для управления устройством графического отображения (монитором).
  — один из видов проволочных детекторов (детекторов элементарных частиц). Используется для определения скорости дрейфа частиц (электронов) в газе.
  (Контроль Динамики Автомобиля) — система динамического контроля устойчивости автомобиля.
 англ. Venue Data Coordinator (football) — Координатор данных с места проведения матча (футбол).